Schroth steht für:
 Schroth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schroth (Guttenberg), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schroth Safety Products, deutscher Hersteller von Sicherheitssystemen für Land- und Luftfahrzeuge
 A. Schroth, deutsche Druckerei in Danzig von 1842 bis 1944

Siehe auch:
 Schrot
 Schrod
 Schrodt